Friesenstraße steht für:

 Friesenstraße (Aachen), siehe Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (A–H)
 Friesenstraße (Altenburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Altenburg
 Friesenstraße (Berlin) in Berlin-Kreuzberg
 Friesenstraße (Bremen) im Stadtteil Östliche Vorstadt
 Friesenstraße (Bremerhaven), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bremerhaven
 Friesenstraße (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Biesnitz
 Friesenstraße (Halle, Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Nördliche Innenstadt
 Friesenstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Hannover-Oststadt
 Friesenstraße (Helgoland), siehe Liste der Kulturdenkmale in Helgoland
 Friesenstraße (Juist), siehe Liste der Baudenkmale in Juist
 Friesenstraße (Langeoog), siehe Liste der Baudenkmale in Langeoog
 Friesenstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Altlindenau, A–K
 Friesenstraße (Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Stadtfeld Ost
 Friesenstraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Ostersbaum (A–F)

Siehe auch:
 Friesische Straße in Nordwestdeutschland
 Friesische Straße (Flensburg)
 Friesenplatz in Köln
 Friesenplatz (Wien)